Rataj ist der Familienname folgender Personen:

 Heiko Rataj (* 1965), deutscher Unternehmer und Eventgastronom
 Igor Rataj (* 1973), slowakischer Eishockeyspieler
 Jan Rataj (1855–1915), tschechischer Politiker
 Karel Rataj (1925–2014), tschechischer Botaniker
 Maciej Rataj (1884–1940), polnischer Politiker
 Michael Rataj (* 2003), deutscher Basketballspieler
 Michal Rataj (* 1975), tschechischer Komponist

Siehe auch:
 Rattay
 Rattey